All Quiet on the Western Front ist:
 der englischsprachige Titel von Im Westen nichts Neues, Roman von Erich Maria Remarque (1928)
 der Originaltitel von Im Westen nichts Neues (1930), US-amerikanischer Spielfilm von Lewis Milestone (1930)
 der Originaltitel von Im Westen nichts Neues (1979), britisch-amerikanischer Fernsehfilm von Delbert Mann (1979)
 der Originaltitel von Im Westen nichts Neues (2022), international co-produzierter Spielfilm von Edward Berger (2022)
 All Quiet on the Western Front (Lied), Lied von Elton John (1982)

Siehe auch:
 Im Westen nichts Neues (Begriffsklärung)